Le Pont de l'Europe (Caillebotte), schilderij uit 1876 van Gustave Caillebotte.
 Le Pont de l'Europe (Monet), schilderij uit 1877 van Claude Monet.